Джон Макдональд Бэдэм (род. 25 августа 1939) — американский кинорежиссёр. Мировую известность Бэдэм получил после картины «Лихорадка субботнего вечера», которая имела ошеломляющий успех и сыграла значительную роль в популяризации музыки в стиле диско. К его работам относятся также «Военные игры», «Короткое замыкание», «Слежка» и «Голубой гром».

Биография 

Джон Бэдэм родился в Великобритании, однако вырос в США, в штате Алабама, и стал гражданином страны в 1950 году. Долгие годы работал на телевидении, но получил известность лишь в 1977 году, после выхода снятого им фильма Лихорадка субботним вечером с Джоном Траволтой в главной роли.

Избранная фильмография 
 1972 — «Некуда бежать» / No Place to Run
 1974 — «Закон» / The Law
 1974 — «Дитя Бога» / The Godchild
 1976 — «Долговязый Бинго и его звёздная группа» / The Bingo Long Traveling All-Stars & Motor Kings
 1977 — «Лихорадка субботним вечером» / Saturday Night Fever
 1979 — «Дракула» / Dracula
 1981 — «Чья это жизнь, в конце концов?» / Whose Life Is It Anyway?
 1983 — «Голубой гром» / Blue Thunder
 1983 — «Военные игры» / WarGames
 1985 — «Американские молнии» / American Flyers
 1986 — «Короткое замыкание» / Short Circuit
 1987 — «Слежка» / Stakeout
 1990 — «Птичка на проводе» / Bird on a Wire
 1991 — «Напролом» / The Hard Way
 1993 — «Возврата нет» / Point of No Return
 1993 — «Ещё одна засада» / Another Stakeout
 1994 — «Зона высадки» / Drop Zone
 1995 — «В последний момент» / Nick of Time
 1997 — «Инкогнито» / Incognito
 1998 — «Вниз по течению» / Floating Away
 1999 — «Джек Булл» / The Jack Bull
 2000 — «Последняя дискуссия» / The Last Debate
 2002 — «Хранитель моего брата» / Brother’s Keeper
 2002 — «Мания» / Obsessed
 2003 — «След» / Footsteps
 2004 — «Ивел Нивел» / Evel Knievel

Примечания

Ссылки 

Выпускники Йельского университета
Лауреаты премии «Сатурн» за лучшую режиссуру
Кинорежиссёры фильмов ужасов